Ammerhof ist der Ortsname von

 Ammerhof (Pähl), Ortsteil der Gemeinde Pähl, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ammerhof (Tübingen) im ehemaligen Weiler Ammern, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Ammerhof (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern